Nebojša Jovanović - (1963.) povjesničar
 Nebojša Jovanović (biciklist) - (1983.) srbijanski biciklist